Гри́нберг () — город в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк, с населением 86 тысяч человек. Расположен между городами Йонкерсом и Уайт-Плейнсом. Западная граница города проходит по берегу реки Гудзон, и разделяет Уэстчестер с соседним округом Рокленд. Город пересекает шоссе 87.

Города штата Нью-Йорк
Населённые пункты округа Уэстчестер